Verkeersongevallenanalyse, een afdeling van de Nederlandse politie
 Voice of America, de officiële buitenlandse zender van de Verenigde Staten